Brassy (Nièvre)
Brassy (Somme)

Anders 
Brassy (band), een Britse band